Mount Cook kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Cook, Antarktis,

Nya Zeeland 

 Aoraki/Mount Cook, berg, Canterbury, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar